Павловский уезд — административно-территориальная единица в составе Нижегородской губернии, существовавшая в 1918—1929 годах. Уездный город — Павлово.

История 
Уезд образован в 1918 году в результате перенесения центра уезда в город Павлово и переименования Горбатовского уезда в Павловский.

14 января 1929 года Нижегородская губерния и все её уезды были упразднены, большая часть Павловского уезда вошла в состав Павловского района Нижегородской области.

Административное деление 
В 1926 году в уезде было 8 волостей:
 Богородская,
 Ворсменская,
 Горбатовская,
 Павловская,
 Панинская,
 Салавирская,
 Сосновская,
 Хвощевская.

Население 
По итогам всесоюзной переписи населения 1926 года население уезда составило 174 694 чел., из них городское — 43 207 человек.

Примечания

Ссылки 

Уезды Нижегородской губернии